Кий (від , звідки також «киянка») — термін, що має такі значення:

 Кий — частина тонкого стовбура або грубої гілки, очищена від пагонів
 Кий чи палиця — старовинна холодна зброя
 Кий — палиця для гри в більярд
 Кий — князь, один з засновників Києва
 «Кий» — срібна монета НБУ
 Кий — невеликий острів, розташований на Онезькій губі Білого моря
 Кий Лариса — президент Злученого українсько-американського допомогового комітету
 Кий Сергій Вікторович — український політик, народний депутат України V, VI, VII скликань
 КИЙ-14102 — український універсально-просапний трактор

Див. також 
 Киянка
 Кийов

Примітки